EquiWorld ist eine erstmals im Jahre 2004 im Rahmen der ukrainischen Landwirtschaftsmesse AGRO veranstaltete nationale Ausstellung für Pferdezucht und Pferdesport. Sie findet alljährlich im Juni auf dem Gelände des Nationalen Messezentrums „Expocenter der Ukraine“ in Kiew statt, zuletzt 2021

Sie gilt als wichtigste Veranstaltung für Liebhaber des Pferdesports, Pferdezüchter und Pferdehändler in der Ukraine.

Die Veranstalter der EquiWorld sind das Ministerium für Agrarpolitik der Ukraine, die Ukrainische Akademie der Agrarwissenschaften und der Ukrainische Verband für Pferdesport.

Weblinks 

 http://equiworld.agroexpo.de/ Offizielle Internetpräsenz in englischer Sprache

Einzelnachweise 

Messe in Kiew
Freizeitmesse
Pferdeveranstaltung
Pferdehandel